Mondial (stoel), een stoelontwerp van Gerrit en Wim Rietveld
 Mondial (taal), een kunsttaal
 FB Mondial, een historisch Italiaans motorfietsmerk
 Ferrari Mondial, een model van de Italiaanse autofabrikant Ferrari
 Mondial Rides, een Nederlandse bouwer van attracties